Il singolare  dello  Slovak Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lukáš Lacko era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Lukáš Rosol.

Rosol ha battuto in finale Björn Phau 6–7(3–7), 7–6(7–5), 7–6(8–6).

Teste di serie

 Lukáš Lacko (semifinali)
 Ivan Dodig (semifinali)
 Björn Phau (finale)
 Lukáš Rosol (Campione)

  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Ričardas Berankis (primo turno)
  Olivier Rochus (quarti di finale)
  Ivo Karlović (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Slovak Open 2012